Бату́рина — деревня в Аромашевском районе Тюменской области России. Входит в состав Русаковского сельского поселения.

Находится на берегу реки Вагай и Батурино.  Автобусное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Аромашевского района